

Automobili 
 Elan – automobile prodotta dalla Lotus
 Elan – automobile prodotta dalla Kia

Aziende 
 Elan – azienda di attrezzature sportive invernali slovena
 Élan – azienda farmaceutica irlandese

Fumetti 
 La stirpe di Elän – fumetto di Federico Memola
 Elan il Bardo – personaggio del fumetto The Order of the Stick di Rich Burlew

Geografia 
 Élan – comune delle Ardenne (Francia)
 Elan' – città dell'oblast' di Volgograd (Russia)

Musica 
 Elán – cantante messicana
 Elán – gruppo musicale slovacco
 Elan Atias – cantante statunitense
 Élan – singolo dei Nightwish del 2015